Mercedes-Benz Truck Racing (сокращенно: MBTR) — компьютерная игра в жанре реалистичного автомобильного симулятора, разработанная немецкой компанией Synetic GmbH и изданная THQ. Игра была выпущена для персонального компьютера под управлением операционной системы Windows в 2000 году. Разработка велась в сотрудничестве с Daimler AG — фирмой, производящей автомобили марки Mercedes-Benz.

Позднее, в 2003 году компанией Synetic GmbH была разработана другая игра, сфокусированная на машинах Mercedes-Benz — Mercedes-Benz World Racing (). Данная игра использует значительно улучшенную версию игрового движка, на котором базируется Mercedes-Benz Truck Racing.

Игровой процесс 
Mercedes-Benz Truck Racing представляет собой симулятор гонок на лицензированных спортивных грузовых автомобилях марки Mercedes-Benz. При разработке игры особенное внимание уделялось корректной физической модели автомобилей и системе повреждений; транспортные средства смоделированы с реальных прототипов.

Поочередно проходя различные гоночные этапы в чемпионате, игрок «открывает» недоступные ранее грузовики. Трассы представляют собой существующие в реальности гоночные стадионы.

Управление автомобилем осуществляется при помощи клавиатуры, реализована поддержка компьютерного руля.

Рецензии и оценки 

Игра была положительно оценена специализированной прессой. Так, например, французские издания  JeuxVideoPC.com и Jeuxvideo.com поставили игре оценку 75% из 100%; более низким баллом — 6 из 10 — оценил игру сайт Gamekult.

Оценку 80% Mercedes-Benz Truck Racing получила от немецких журналов PC Games Germany и PC Player Germany. Наивысшие, согласно рейтингу оценок MobyRank баллы — 86% и 88% — поставили игре издания GameStar и Gamesmania.

Положительно оценивает игру и известный российский игровой сайт Absolute Games — Mercedes-Benz Truck Racing получила 85% из 100%. Автор рецензии отмечает качественную трёхмерную графику, реалистичную физическую модель и интересный геймплей («по части игрового интереса MBTR способна удовлетворить запросы самой взыскательной публики»). Вердикт подведен словами: «Хватать, играть, балдеть. При полнейшем отсутствии конкуренции ребята из Synetic доказали, что и один в поле воин».

Средняя оценка согласно рейтингу MobyRank — 79% из 100%.

См. также 
 Mercedes-Benz World Racing 
 Super Trucks Racing 2

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Компьютерные игры 2000 года
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры для Windows
Автосимуляторы
Компьютерные игры, изданные THQ